Кармания:
 Кармания — альбом «Кар-мэн» 1992 года.
 Кармания — историческая область в Иране.
 RMS Carmania (1905) — пассажирский лайнер.